IIHF Challenge Cup of Asia 2010 byl turnaj v ledním hokeji, který se konal od 29. března do 4. dubna 2010 v hale Annex Ice Rink v Tchaj-peji na Tchaj-wanu. Turnaje se po odřeknutí Indie zúčastnilo devět mužstev, která hrála ve dvou skupinách jednokolově každý s každým, poté první dvě mužstva ze skupin postoupila do semifinále a třetí a čtvrtá mužstva hrála o 5.-8. místo. Vítězství si připsali domácí hráči Tchaj-wanu před hráči Spojených arabských emirátů a Thajska.

Výsledky

Základní skupiny

Semifinále

Finále a zápasy o umístění

Odkazy

Reference 

IIHF Challenge Cup of Asia
Lední hokej v roce 2010
Lední hokej na Tchaj-wanu
Sport v Tchaj-peji
Sport na Tchaj-wanu v roce 2010
Sport v Asii v roce 2010